Stone Deaf Forever! — збірка пісень англійської групи Motörhead, яка була випущена 7 жовтня 2003 року.

Композиції 
 Motörhead - 3:03	
 Lost Johnny - 3:30	
 Leaving Here - 2:33	
 White Line Fever - 2:44	
 The Watcher - 4:28	
 City Kids - 3:24	
 I'm Your Witchdoctor - 2:58	
 Motorhead - 3:10	
 Louie, Louie - 2:45	
 Keep Us on the Road - 5:17	
 Tear Ya Down - 2:37	
 I'll Be Your Sister - 3:13	
 Overkill - 5:11	
 Stay Clean - 2:40	
 Capricorn - 4:09	
 Limb from Limb - 4:54	
 Dead Men Tell No Tales - 3:05	
 Stone Dead Forever - 4:54	
 Step Down - 3:41	
 Bomber - 3:43	
 Over the Top - 3:18	
 Shoot You in the Back - 2:38	
 Ace of Spades - 2:48	
 Bite the Bullet - 1:37	
 The Chase Is Better Than the Catch - 4:16	
 Live to Win - 3:34	
 Like a Nightmare - 4:10	
 Please Don't Touch - 2:52	
 Iron Fist - 2:53	
 Heart of Stone - 3:02	
 Don't Need Religion - 2:41	
 Shine - 3:10	
 One Track Mind - 5:52	
 I Got Mine - 5:22	
 Snaggletooth - 3:49	
 Under the Knife - 3:48	
 Ain't My Crime - 3:44	
 Nothing Up My Sleeve - 3:13	
 Killed by Death - 5:22	
 Deaf Forever - 4:14	
 Orgasmatron (Spoken Word) - 1:28	
 Orgasmatron - 5:04	
 Doctor Rock - 3:23	
 Rock 'N' Roll - 3:49	
 Eat the Rich - 4:36	
 Just 'Cos You Got the Power - 7:31	
 Black Leather Jacket - 2:19	
 No Voices in the Sky - 4:13	
 Going to Brazil - 2:30	
 Love Me Forever - 5:28	
 You Better Run - 4:52	
 I Ain't No Nice Guy - 4:15	
 Hell on Earth - 4:02	
 Burner - 2:54	
 I Am the Sword - 4:27	
 Bad Woman - 3:17	
 Devils - 5:52	
 Sacrifice - 3:17	
 Sex and Death - 2:03	
 Over Your Shoulder - 3:19	
 Out of the Sun - 3:43	
 I Don't Believe a Word - 6:31	
 Overnight Sensation - 4:10	
 Broken - 4:35	
 Listen to Your Heart - 3:45	
 Love for Sale - 4:54	
 Snake Bite Love - 3:30	
 Take the Blame - 4:02	
 Joy of Labour - 4:52	
 Orgasmatron 2000 - 6:02	
 Stay Out of Jail - 3:01	
 One More Fucking Time - 6:46	
 We Are Motorhead - 2:22	
 Shoot 'Em Down - 3:53	
 Walk a Crooked Mile - 5:51	
 Brave New World - 4:03	
 Mine All Mine - 4:12	
 Voices from the War - 4:27	
 On Parole - 5:30	
 The Train Kept A-Rollin' - 3:04	
 Too Late Too Late - 3:47	
 (I Won't) Pay Your Price - 3:14	
 Iron Horse - 3:45	
 We Are the Roadcrew - 3:28	
 Nadine - 3:17	
 Steal Your Face - 4:02	
 Mean Machine - 3:19	
 No Class - 2:38	
 Stone Deaf in the USA - 3:30	
 Dogs - 3:39	
 Traitor - 2:40	
 Built for Speed - 4:54	
 Acropolis (Metropolis) - 3:34	
 Angel City - 3:54	
 R.A.M.O.N.E.S. - 1:14	
 Silver Machine - 4:00	
 On Your Feet or on Your Knees - 2:36	
 I'm So Bad (Baby I Don't Care) - 3:13	
 Born to Raise Hell - 5:16

Джерела 
 Stone Deaf Forever!  allmusic
 Stone Deaf Forever! last.fm

Альбоми Motörhead